Брайан Рэндл (; род. 8 февраля 1985 года в Пеория, штат Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции тяжёлого форварда. В настоящее время работает ассистентом главного тренера в клубе НБА «Финикс Санз»

Карьера 
Почти всю свою профессиональную карьеру Рэндл провел в Израиле, где его первым клубом в сезоне 2008/2009 стал «Хапоэль» (Галиль Гильбоа). В сезоне 2009/2010 Рэндл был одним из главных действующих лиц сенсационной победы «Хапоэля» над «Маккаби» (Тель-Авив) в финальном матче чемпионата Израиля – с 20-ю очками Рэндл стал самым результативным игроком своей команды и принес клубу второй в истории национальный титул.

Летом 2010 года он перешёл в другой израильский клуб «Хапоэль» (Иерусалим), где выступал два сезона.

Дебют в Евролиге для Рэндла состоялся осенью 2012 года, когда он перешёл в немецкую «Альбу». Но уже в феврале 2013-го игрок снова вернулся в Израиль в клуб «Хапоэль» (Тель-Авив).

13 августа 2013 года Рэндл подписал контракт на год с «Маккаби» (Хайфа).
 
25 июля 2014 года он стал игроком «Маккаби» (Тель-Авив). Сезон 2014/2015 стал для Брайана первым полноценным в Евролиге. За свою игру против «Црвены звезды» Рэндл получил звание MVP 2-го тура Топ-16 (он разделил его с Фелипе Рейесом). 16 очков, 9 подборов, 4 перехвата и блок-шот Рэндла помогли «Маккаби» обыграть чемпионов Сербии со счетом 78:67. По итогам Топ-16 Рэндл вошёл в десятку лучших игроков по общему количеству блок-шотов (16, 4 место), перехватов (18, 5 место), реализованных двухочковых (64, 7 место), игровому времени (401:23, 7 место), проценту 2-очковых (65,3%, 9 место) и общему количеству подборов в нападении (28, 10 место).

В июле 2015 года Рэндл стал игроком краснодарского «Локомотив-Кубань», но в августе клуб принял решения не активировать контракт с игроком. У Рэндла был пункт досрочного расторжения контракта после прохождения медицинского обследования, которое выявило серьезные проблемы с сердцем..

После неудачной попытки стать игроком «Локомотив-Кубань», Рэндл вернулся в Тель-Авив и успешно пройдя медосмотр вновь стал игроком «Маккаби» (Тель-Авив).

21 января 2017 года он вновь заключил контракт с «Хапоэль» (Иерусалим).

Достижения 
  Чемпион Израиля (2): 2009/2010, 2016/2017
  Обладатель Кубка Израиля (2): 2014/2015, 2015/2016

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Маккаби» Тель-Авив
 Профиль на сайте draftexpress.com

Баскетболисты США
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки БК «Маккаби» Хайфа
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Нью Баскет Бриндизи»
Баскетбоьные тренеры США